Юнацький чемпіонат КОНКАКАФ з футболу (U-17) (, ) — головний футбольний турнір серед юнацьких футбольних збірних країн, що входять до зони КОНКАКАФ, футбольної конфедерації регіону Північної та Центральної Америки.

Результати

Досягнення збірних 

Примітки: перше та друге місце не розігрувались з 1999 по 2007.

Кваліфікація на чемпіонат світу

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 

Змагання КОНКАКАФ
Засновані в Північній Америці 1983